Стратила́тов — русская семинаристская фамилия, производная от греческого стратилат (военачальник). Известные носители:

 Стратилатов, Александр Степанович (1799—1844) — русский священник.
 Стратилатов, Андрей Николаевич (1841—1892) — русский архитектор.
 Стратилатов, Иван Александрович (1836—1875) — русский духовный писатель и священник.
 Стратилатов, Константин Александрович (1827—1878) — русский священник, проповедник и духовный писатель.